Flavio Paolo (console 496), console romano del 496
Flavio Paolo (console 512), console romano del 512